Вівторок — день тижня між понеділком та середою. 
 Вівторок (фільм), Вівторок (оригінальна назва Tu£sday) — низькобюджетний англійський фільм-пограбування 2008 року, дія якого відбувається у 1980-х. 
 Чорний вівторок () — американський фільм-нуар режисера Уго Фрегонезе 1954 року.
 Вівторки з Моррі (книга)